Білоцький Анатолій Овсентійович (1908—1968) — співак-бандурист, архітектор.
 Білоцький Володимир Броніславович  — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Білоцький Тарас (197? — 2017) — майстер спорту з карате, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

Також 
 Білецький

Примітки